HMS Antrim, ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Royal Navy en honor al Condado de Antrim de Irlanda del Norte:

  fue un crucero acorazado de la clase Devonshire botado en 1903. que sirvió en la Primera Guerra Mundial y fue desguazado en 1923.
  fue un destructor de la clase County botado en 1967. Fue vendido a la Armada de Chile en 1984 y renombrado Almirante Cochrane en memoria de Thomas Cochrane.

Bibliografía 

Nombres de buques británicos